Guillermo V de Orange-Nassau, también llamado Guillermo V Bátavo (en neerlandés: Willem V Batavus; 8 de marzo de 1748-9 de abril de 1806), fue hijo de Guillermo IV de Orange-Nassau y de Ana de Gran Bretaña (hija de Jorge II). Fue príncipe de Orange, duque de Nassau-Dietz y estatúder de las Provincias Unidas (1751-1795).

Biografía 

Guillermo V nació en La Haya. El 22 de octubre de 1751, Guillermo IV murió, siendo sucedido por su hijo Guillermo Bátavo (de apenas 3 años de edad), con el nombre de Guillermo V. Sus regentes fueron:

 La princesa Ana de Gran Bretaña, su madre, desde 1751 hasta 1759.
 María Luisa de Hesse-Kassel, su abuela, desde 1759 hasta su muerte en 1765.
 Luis Ernesto de Brunswick, desde 1759 a 1766, que posteriormente se convertiría en su consejero privado.
 Carolina de Orange-Nassau, su hermana mayor, que gobernó desde 1765 hasta que Guillermo alcanzó la mayoría de edad en 1766

Finalmente, Guillermo V asumió la posición de estatúder (jefe ejecutivo y comandante militar) en 1766. 

En octubre de 1767 el Príncipe Guillermo se casó con la princesa Federica Guillermina de Prusia, hermana del Rey Federico Guillermo II de Prusia. De esta unión nació el príncipe Guillermo Federico. En un principio, se mostró como un líder prudente y capaz, pero con el transcurso del tiempo su gobierno se volvió tiránico e impredecible.

Guillermo V mantuvo la neutralidad de las Provincias Unidas durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, liderando a la facción pro-británica del gobierno holandés y bloqueando los intentos de la facción pro-revolucionaria y posteriormente pro-francesa, de llevar al gobierno a declarar la guerra a Gran Bretaña. Sin embargo, no pudo evitar las hostilidades entre holandeses y británicos cuando el intento de las Provincias Unidas de unirse a la Liga de Neutralidad Armada (dirigida por Rusia) provocó el estallido de la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa en 1780. Las Provincias Unidas no reconocieron la independencia de los Estados Unidos hasta 1782, después de un intenso debate político y esfuerzo diplomático de franceses y estadounidenses.

Después de cuatro años, la guerra terminó con la derrota holandesa y el país había resultado empobrecido. Un grupo de jóvenes revolucionarios llamados "facción de los patriotas" desafió la autoridad de Guillermo V. Ante los tumultos, Guillermo decidió retirar su corte a Güeldres, una provincia alejada del centro político, pero no realizó acciones decisivas contra sus adversarios, a pesar de las advertencias de su enérgica esposa Guillermina, que pretendía viajar a La Haya y restablecer el orden. Guillermina fue detenida por los patriotas y obligada a regresar a Güeldres con su esposo.

Para Guillermina y su hermano Federico Guillermo II de Prusia esta acción de los revolucionarios holandeses constituyó un insulto. Federico envió un ejército prusiano para atacar a los disidentes. Los patriotas holandeses huyeron a Francia, llegando durante la caída del rey Luis XVI de Francia y el ascenso al "poder del pueblo". Ante la Revolución francesa Guillermo V se mostró hostil y se alió con el resto de los monarquías europeas para detener a los revolucionarios.

El año 1795 fue desastroso para los estatúderes de las Provincias Unidas. Apoyados por el ejército francés, los "patriotas" holandeses regresaron desde París para extender la revolución. Derrotadas las tropas leales al estatúder en la actual Bélgica, su país sufrió la consiguiente invasión francesa. Al no poder repeler la invasión huyó el 12 de enero de 1795 a Inglaterra. En su país se estableció, bajo protección francesa, la República Bátava. Desde allí, dio instrucciones para que las colonias holandesas fueran cedidas a los británicos y no cayeran en manos francesas. El último de los estatúderes holandeses murió en el exilio en Brunswick, actualmente en Alemania.

En 1813 su hijo Guillermo regresó a las Provincias Unidas devolviendo a la Casa de Orange-Nassau al poder y con el tiempo asumiendo el título de rey. No obstante, el primer monarca de facto de los Países Bajos fue Luis Bonaparte (1778-1846).

Ancestros

Referencias 

Reyes de los Países Bajos
Nobles de los Países Bajos del siglo XVIII
Casa de Orange-Nassau
Historia de los Países Bajos
Príncipes de Orange
Calvinistas de los Países Bajos
Nacidos en La Haya
Fallecidos en Brunswick